Согласно переписи 2010 года, в Чешской Республике насчитывается около 3500 мусульман (менее 0,1 % населения страны), для сравнения в 1991 году насчитывалось 495 мусульман.

История 
Первый документально подтверждённый визит человека знакомым с Исламом был совершён в 964—965 годах еврейским купцом и путешественником Ибрагимом ибн Якубом, родившимся в мусульманской Испании. Во время своего путешествия им были написаны путевые заметки, опубликованные позднее они стали одним из первых рассказов о Центральной Европе в исламском мире.

Во время осад Вены, разведывательные подразделения армий Османской империи достигли Моравии. Позднее, в XIX веке возникли сильные торговые связи между Австро-Венгрией и Османской империей.

Традиционно влияние ислама на культуру чешских земель было небольшим.

Современная эпоха 
В 1912 году в Австро-Венгрии был издан закон, который признал ислам «государственной религией» и официально разрешил его присутствие в Чешской Республике. Первое объединение мусульман (Muslimské náboženské obce pro Československo) было создано в 1934 году и просуществовало до 1949 года. Попытка создать новое объединение мусульман в 1968 году потерпела неудачу. В 1991 году в Чехии был создан «Центр мусульманских общин» (Ústředí muslimských náboženských obcí). В 1998 году открылась первая мечеть в городе Брно , а через год вторая, в столице, городе Праге . Попытки открыть мечети в других городах сталкиваются с активным сопротивлением местного населения. В 2004 году ислам был официально зарегистрирован в Чешской Республике в качестве религии. В связи с этим, мусульманская община имеет право получать финансовую поддержку от государства.

Большинство мусульман Чехии прибыли в начале 1990-х годов из Боснии и Герцеговины либо в конце 1990-х из стран бывшего Советского Союза, в основном из кавказских регионов Российской Федерации. Значительная часть мусульман Чехии — это выходцы из Египта, Сирии и других стран Ближнего Востока, которые чаще всего являются детьми тех, кто учился в высших учебных заведениях страны ещё во времена Чехословакии и решил остаться. Также несколько сотен этнических чехов добровольно приняли ислам.

Опасения исламского фундаментализма 
Президент Чешской Республики Милош Земан был одним из тех, кто выразил опасение, что исламский терроризм может угрожать Чехии. В августе 2016 года гражданин Чехии был впервые обвинен по подозрению в попытке присоединиться к силам так называемого Исламского государства.

Примечания 

 Miloš Mendel, Jiří Bečka, Islám a české země, Olomouc, Votobia, 1998. ISBN 80-7220-034-8
 Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský, Tomáš Rataj, Islám v srdci Evropy, Praha, Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9

Ссылки 
(все материалы представлены на чешском языке)
 Portal of Islam in the Czech Republic
 History of Islam in the Czech Republic

Чешская Республика
Религия в Чехии
Чехия